На территории Амбазонии в общей сложности существует 8 городов, на территории которых проживает около 30-35 % всего населения. Два крупнейших города — Баменда и Буэа, имеют численность свыше 300.000 человек.

Примечания 

Списки городов Африки
Списки:Амбазония
Города Амбазонии
Списки городов по странам